Het seizoen 1996/97 was het 59ste seizoen van de Liga 1 en het 79ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 AS Bacău veranderde zijn naam in FCM Bacău.

2 Oțelul Târgoviște veranderde zijn naam in CF Chindia Târgoviște.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1996/97 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen
Competitievoetbal 1996/97